Segunda División 2014/15 (Uruguay)
 Segunda División 2014/15 (Venezuela)